Marysin est le nom de :

Toponymie
en Pologne :
 voïvodie de Basse-Silésie
 Marysin, village

voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Marysin, village 

voïvodie de Grande-Pologne
 Marysin, village du powiat de Gniezno
 Marysin, village du powiat de Turek

voïvodie de Lublin
 Marysin, village de la gmina de Rejowiec
 Marysin, village de la gmina de Mircze
 Marysin, village de la gmina de Uchanie
 Marysin, village de la gmina de Fajsławice
 Marysin, village de la gmina de Bychawa
 Marysin, village de la gmina de Jastków
 Marysin, village de la gmina de Telatyn
 Marysin, village de la gmina de Tyszowce
 Marysin, village du powiat de Świdnik

voïvodie de Lubusz
 Marysin, village 

voïvodie de Mazovie
 Marysin, village de la gmina de Gielniów
 Marysin, village de la gmina de Potworów
 Marysin, village du powiat de Grójec
 Marysin, village du powiat de Mińsk
 Marysin, village du powiat de Piaseczno
 Marysin, village du powiat de Siedlce 
 Marysin, village du powiat de Sochaczew 
 Marysin, village du powiat de Wołomin
 Marysin, village du powiat de Żuromin

voïvodie d'Opole
 Marysin, village

voïvodie de Poméranie occidentale
 Marysin, village